Rhodopis peut désigner :
 Rhodopis : genre monotypique d'oiseaux de la famille des Trochilidae ;
 Rhodopis : genre botanique de la famille des Fabaceae ;
 Rhodope, une courtisane grecque du